La saison 2013 du Championnat du Vanuatu de football est la  du championnat national, appelé la National Soccer League. La compétition permet de confronter les meilleures équipes des différentes provinces de l'archipel, afin de déterminer le représentant du Vanuatu en Ligue des champions de l'OFC.

C'est le Tafea FC, troisième de la ligue de Port-Vila, qui remporte la National Soccer League après avoir battu en finale le triple tenant du titre, Amicale FC. Les deux formations obtiennent pour l'occasion leur billet pour la Ligue des champions.

Compétition

Ligue de football de Port-Vila

Participants

Résultats 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). 

|width=33%|

|}

National Soccer League

Équipes qualifiées

Phase de poules 

|}
|width=50%|

|}

Phase finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du Vanuatu de football

Lien externe 
  Résultats complets sur le site RSSSF

2013
Vanuatu
2013 au Vanuatu